Tufani se poate referi la:
Tufani, Constanța
Tufani, Prahova